Ascaron Entertainment — немецкий разработчик компьютерных игр, основанный в 1992 году и закрытый в результате банкротства в 2009.

Банкротство 
К 2008 году у компании Ascaron Entertainment накопилось очень много долгов, выход игры Sacred 2: Fallen Angel не помог компании расплатиться с долгами, в 2009 году компания объявила себя банкротом, но все же выпустила Sacred 2: Fallen Angel на консоли PlayStation 3, Xbox 360.

Сотрудники компании уволены, имущество компании распродано, большую часть интеллектуальной собственности и активов компании приобрело немецкое издательство Kalypso Media. Бывшие владельцы компании создали новую студию Gaming Minds, в которую вошли 15 бывших сотрудников Ascaron. Эта компания владеет торговыми марками: Darkstar One, The Patrician, Port Royale и On the Ball.

Права на бренд Sacred выкупила немецкая компания Deep Silver.

Игры 
 On the Ball Action (2001)
 Ballerburg (2001)
 Big Scale Racing (2002)
 Patrician III: Rise of the Hanse (2002)
 Port Royale: Gold, Power and Pirates (2002)
 Tortuga: Pirates of the New World (2003)
 Port Royale 2 (2004)
 Sacred (2004)
 Darkstar One (2006)
 Sacred 2: Fallen Angel (2008)
 World War One (2008)

Примечания

Ссылки 
 сайт 2008 (архив)
 Ascaron на MobyGames

Производители компьютерных игр по алфавиту